Adriano ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Adriano ist eine italienische und portugiesische Form des Namens Hadrian „der aus der Stadt Adria stammende“.

Namenstag 
Namenstage sind der 9. Januar, 4. März, 17. Mai (italienischer Gedenktag) und 8. September (Feiertag des heiligen Adrianus).

Namensträger

Vorname / Künstlername 

 Adriano (Dirigent) (* 1944), Schweizer Dirigent und Komponist
 Adriano Banchieri (1568–1634), italienischer Mönch und Komponist
 Adriano Celentano (* 1938), italienischer Sänger, Schauspieler und Fernsehmoderator
 Adriano Chuva (* 1979), brasilianischer Fußballspieler 
 Adriano Correia (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Adriano Galliani (* 1944), italienischer Unternehmer und Fußball-Funktionär
 Adriano Vieira Louzada (* 1979), brasilianischer Fußballspieler

 Adriano Pimenta (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Adriano Leite Ribeiro (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Adriano Pereira da Silva (* 1982), brasilianischer Fußballspieler

Familienname 
 Alberto Adriano (1961–2000), Mordopfer in Deutschland aus Mosambik
 Elisângela Adriano (* 1972), brasilianische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Jerry Adriano (* 1983), kapverdischer Fußballspieler
 Numeriano Adriano (1846–1897), philippinischer Aufständischer

Siehe auch 
 Adriano (Letzte Warnung), ein Lied der Brothers Keepers

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname
Portugiesischer Personenname